Rodríguez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrés Rodríguez
 Ariel Rodríguez
 Damaris Rodríguez
 Daniel Rodríguez
 G. Rodríguez malacologist 
 Gabriel Rodríguez
 Gilberto Rodríguez
 José Demetrio Rodríguez
 Lily O. Rodríguez
 Marcela A. Rodríguez
 Paola Andrea Rodríguez
 Rosanna Rodríguez